Prvenstvo Banovine Hrvatske u hokeju na ledu 1938.

Sudjelovali su klubovi iz Zagreba, Siska, Karlovca i Varaždina.

Rezultati

Konačna ljestvica 

1938
Banovina Hrvatska